Gouveia kan syfta på följande:

 Gouveia, stad och kommun i Portugal
 Gouveia, Brasilien, kommun i Minas Gerais, Brasilien